Игера-де-Калатрава () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 39 км². Население — 657 человек (на 2010 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava
 Página personal sobre Higuera de Calatrava

Населённые пункты Хаэна
Муниципалитеты Хаэна